Der Adelshof steht für:
 ein Rittergut
 den Adelshof (Birgitz)
 den Adelshof (Langelsheim)
Siehe auch:
 Adelhofen
 Adelshofen
Edelmannshof